Autigny (Frankrijk)
 Autigny (Zwitserland)
 Autigny-la-Tour
 Autigny-le-Grand
 Autigny-le-Petit